Leblanc oder LeBlanc ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leblanc (1903–1987), belgischer Komponist und Organist
 Anouk Leblanc-Boucher (* 1984), kanadische Shorttrackerin, siehe Anouk English
 Caleb LeBlanc (2002–2015), US-amerikanischer YouTuber
 Camille-André LeBlanc (1898–1993), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bathurst
 Carl LeBlanc (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Daniel W. LeBlanc (1931–2013), US-amerikanischer Jurist
 Drew LeBlanc (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Oliver LeBlanc (1923–2004), dominicanischer Politiker
 Georgette Leblanc (1869–1941), französische Opernsängerin (Sopran) und Schriftstellerin
 Guillaume Leblanc (* 1962), kanadischer Geher
 Guy LeBlanc (1960–2015), kanadischer Musiker
 Hayley LeBlanc (* 2008), US-amerikanische Influencerin und Schauspielerin
 Herb Leblanc (1928–2009), kanadischer Musiker
 Jean-Marie Leblanc (* 1944), französischer Radrennfahrer und Sportjournalist
 Jules LeBlanc (* 2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Karen LeBlanc (* 1953), kanadische Schauspielerin
 Karina LeBlanc (* 1980), kanadische Fußballtorhüterin
 Ken Leblanc (* 1968), kanadischer Bobfahrer
 Lisa LeBlanc (* 1990), kanadische Musikerin
 Louis Leblanc (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Luc Leblanc (* 1966), französischer Radrennfahrer
 Marc LeBlanc, US-amerikanischer Spieleentwickler und Ludologe
 Marie-Angélique Memmie LeBlanc, französisches Wolfskind
 Matt LeBlanc (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Maurice Leblanc (1864–1941), französischer Schriftsteller
 Maurice Leblanc (Ingenieur) (1857–1923), französischer Elektrotechniker

 Nicolas Leblanc (1742–1806), französischer Arzt, Chemiker und Fabrikant
 Nicolas Leblanc (* 1980), französischer Fußballspieler
 Óscar Leblanc († 1967), spanischer Radrennfahrer
 Paul LeBlanc (1946–2019), US-amerikanischer Stylist und Maskenbildner
 Pierre-Évariste Leblanc (1853–1918), kanadischer Politiker
 Raymond Leblanc (1915–2008), belgischer Verleger und Filmproduzent
 Raymond LeBlanc (* 1964), US-amerikanischer Eishockeytorhüter 
 Robin Leblanc (* 1983), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Roméo LeBlanc (1927–2009), kanadischer Politiker
 Sébastien Leblanc (* 1973), kanadischer Tennisspieler
 Suzie LeBlanc (* 1961), kanadische Sopranistin
 Tony Leblanc (1922–2012), spanischer Schauspieler
 Walter Leblanc (1932–1986), belgischer Maler, Grafiker und Objektkünstler

Leblanc ist der Name folgender Orte:
 Leblanc (Louisiana), Stadt in den USA

Siehe auch:
 Le Blanc (Begriffsklärung)
 Kap LeBlanc